Жоломі́я (також жоломі́йка) або дводенці́вка ― західноукраїнський музичний інструмент, здвоєна сопілка зі своєю системою отворів. Нині жоломігу зустріти дуже нечасто: переважно її використовують у народній музиці Карпатського регіону.

Слова жоломія, жоломіґа вважають похідними від , яке у свою чергу, походить від  («очерет») через .

Будова 
Жоломія складається з двох трубочок-цівок. Зазвичай на одній її цівці 4 дірочки, на другій ― 3, проте зустрічаються й інші конфігурації. Обидві денцівки налаштовані, як правило, у терцію, що дає можливість на обох виконувати нескладні мелодії. Також трапляються подвійні флейти, що налаштовані в унісон.
 
Найбільш розповсюдженими є три варіанти будови:
 2 цівки скріплені між собою паралельно або під кутом з відокремленими свистками;
 в одному цільному бруску просвердлено дві паралельні цівки і зрізано навскіс свистковий пристрій;
 2 цівки з'єднані єдиним свистковим пристроєм.

Інше 
Згідно зі словником Б. Грінченка, слово «жоломіґа» вживалось як жартівливе позначення жіночої вульви.

Див. також 
 Півтораденцівка
 Шалюмо

Примітки

Література 
 Хоткевич, Г — Музичні інструменти Українського народу — Х. 1930

Посилання 
 Дводенцівка Українські народні музичні інструменти Л. М. Черкаський
 Дводенцівка (жоломіґа) Українські народні музичні інструменти А. І. Гуменюк

Українські народні інструменти